Dumestre peut désigner :
 Gaston Dumestre, romancier, poète, parolier et rédacteur en chef français (1875-1947)
 Gérard Dumestre, linguiste spécialiste de la langue bambara né en 1947
 Vincent Dumestre, luthiste, guitariste et chef d'orchestre français né en 1968